Spojení písmen D a D může mít různé významy:

DD 
 domov důchodců
 Dolby Digital
 DD – zkratka pro Double density, dvojitou hustotu záznamu dat na počítačové disketě
 DD – klasifikační symbol trupu amerických torpédoborců
 DD – číslování děl Bély Bartóka podle seznamu Denise Dilla
 DD – registrační značka aut pro městský okres Drážďany
 DD – značka „o taxonu chybí údaje“ (data deficient)

dd 
 dd (Unix) – příkaz
 <dd></dd> – HTML element

.dd 
 .dd – bývalá internetová doména nejvyššího řádu pro NDR

Podobné zkratky 
 DDM
 DDR
 DDT